Бернар Д’Аркур:
 Д’Аркур, Бернар Ипполит Мари (1821—1902) — французский дипломат.
 Д’Аркур, Бернар Пьер Луи (1842—1914) — французский военный и политический деятель.